Grand Prix 1995 (Skoda Grand Prix) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 16 och 29 oktober 1995 i Sunderland, England. Stephen Hendry vann turneringen efter att ha slagit John Higgins i finalen med 9-5.

Resultat

Final

Finalen mellan de två skottarna höll tyvärr ganska låg kvalitet, det gjordes exempelvis inte ett enda century. John Higgins kommenterade efter matchen att "Stephen spelade inte bra. Men jag var usel.".

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1995 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
1995